Северо-Капская провинция (, , , ) — самая крупная из провинций Южно-Африканской Республики, занимает 30 % территории, географически располагается в северо-западной части страны. На западе провинция граничит с Атлантическим океаном, на юге с Западно-Капской провинцией, на севере с Ботсваной и Намибией. Несмотря на то, что провинция является самой крупной в стране, по количеству населения она занимает последнее место. Административным центром провинции является город Кимберли.

География и климат 
Северо-Капская провинция — самая крупная в ЮАР, по площади она слегка превосходит такую страну как Германия. Большая часть территории лежит в регионе Карру (включает два экорегиона которые являются важным очагом биоразнообразия: Суккулентный Кару и Нама-Кару) и характеризуется осадочными породами и диабазовыми вторжениями. Юг и юго-восток провинции довольно высок (1200—1900 м). Запад холмист и горист, здесь преобладает гранит и другие метаморфические породы. Центральные районы — относительно плоские и ровные. Север региона находится в области пустыни Калахари, для этих мест характерны дюны красного песка и пустынная растительность.

Климат Северо-Капской провинции довольно мягкий и засушливый. Среднегодовой уровень осадков увеличивается с запада на восток, средний показатель для провинции составляет 202 мм. В то же время некоторые районы получают более 400 мм осадков, а в некоторых районах эта цифра едва достигает 20 мм. Наиболее высокие температуры не только для провинции, но и для Южной Африки в целом наблюдаются вдоль намибийской границы. Летние максимумы составляют 30 °С, иногда достигают 40 °С. Зимние погоды — довольно морозные и ясные, температура в ряде районов иногда опускается ниже 0 °С.

Население 

Провинция характеризуется крайне малой плотностью населения (около 2,8 чел./км²). Около 56,6 % населения говорят на языке африкаанс. Другие распространённые языки — тсвана (около 33,7 %), коса (5,4 %), английский (2,1 %), сесото (1 %). Около половины населения региона — цветные; чёрные составляют 39,8 %; белые — 10 %; лица азиатского происхождения — 0,2 %.

Крупнейшие города 

Население 50 000 и более
 Кимберли
 Апингтон

Население 10 000 и более
 Дуглас
 Баркли-Уэст
 Коулсберг
 Де-Аар
 Ян-Кемпдорп
 Кату
 Куруман
 Постмасбург
 Приска
 Спрингбок
 Виктория-Уэст
 Уоррентон

Административное деление 

Административно провинция делится на 5 районных округов и 26 общин:
 Намаква (Namakwa)
 Пиксли-ка-Семе (Pixley ka Seme)
 Сиянда (Siyanda)
 Франсес-Баард (Frances Baard)
 Джон-Таоло-Гаэцеве (John Taolo Gaetsewe)

К общине Тембелихве (районный округ Пиксли-ка-Семе) юридически относится фактически независимая община Орания

Экономика 
Экономика базируется на добыче полезных ископаемых (главным образом алмазов) и сельском хозяйстве. В провинции расположен второй по значимости железнодорожный узел страны — Де-Ар.

Археология 
Скальное убежище на холме Га-Мохана (Ga-Mohana Hill North Rockshelter) использовалось древними людьми 105 тыс. л. н. Исследователи нашли 22 белых кристалла кальцита и фрагменты скорлупы страусиных яиц.

Примечания

Ссылки 
 Северо-Капская провинция на сайте «Про ЮАР»

Провинции ЮАР